Мерси-Аржанто (de Mercy-Argenteau) — австро-бельгийский графский род, ветвь рода Мерси.

Его представители:
 Мерси-Аржанто, Луиза де (1837—1890) — бельгийская графиня, пианистка и музыкальный публицист, первой открывшая европейской публике музыку русской школы.
 Мерси-Аржанто, Флоримон де (1727—1794) — граф из Лотарингии, австрийский посол во Франции (1780—1790).
 Мерси-Аржанто, Эжен фон (1743—1819) — австро-венгерский фельдцейхмейстер (генерал артиллерии); участник кампаний в Италии (1795—1796).

Прочее
 Отель Мерси-Аржанто (Hôtel de Mercy-Argenteau) — парижский особняк, принадлежавший графам Мерси-Аржанто.

См. также 
 Мерси